Kanotidrott kan avse
 Kanotsport – ett antal idrottsgrenar
 Föreningen för Kanot-Idrott – en svensk kanotförening verksam i Stockholm
 Kanotidrott (skriftserie) – en skriftserie utgiven av Föreningen för Kanot-Idrott sedan 1906